3. arméfördelningen eller III. arméfördelningen är ett namn på en arméfördelning och kan avse:

III. arméfördelningen (1893–1927)
3. arméfördelningen (1941–1997)